Национален алианс може да се отнася за няколко политически партии:
 Национален алианс (Италия)
 Национален алианс (Кения)
 Национален алианс (Папуа Нова Гвинея)